Walter steht für:

 Walter (Vorname) – zu Trägern des Vornamens siehe dort
 Walter (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Kunstmuseum Walter in Augsburg
 Walter (Mondkrater), Einschlagkrater auf der Mondvorderseite
 Walter-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Unternehmen:
 Gebrüder Walter, schlesischer Orgelbauer
 Walter AG, deutscher Werkzeughersteller
 Walter Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Walter Bau, deutscher Baukonzern
 Walter Engines, tschechischer Motorenhersteller und ehemaliger Automobilhersteller
 Walter Maschinenbau, deutscher Werkzeugschleifmaschinenhersteller
 Walter Verlag, Schweizer Buch- und Zeitschriftenverlag
 Walter & Co., deutscher Motorradhersteller
 LKW Walter, Kurzname des österreichischen Transportunternehmens LKW Walter Internationale Transportorganisation AG

Schiffe:
 Walter (Schiff, 1895)
 Walter (Schiff, 1903)

Siehe auch:

 Valter
 Walder
 Walthard
 Walther